Флоренсов — фамилия; имеет женскую форму Флоренсова.
 Флоренсов, Михаил Симеонович (в монашестве Антоний; 1847—1918) — епископ Православной российской церкви, епископ Вологодский и Тотемский.
 Флоренсов, Николай Александрович (1909—1986) — российский геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор Иркутского госуниверситета, член-корреспондент АН СССР.
 Флоренсов, Яков Сергеевич (1811—1858) — директор Таганрогской мужской гимназии, коллежский асессор.